Boen steht für:
 Boen, Dorf in Ostfriesland
 Boen (Rinhat), indonesisches Dorf im Distrikt Rinhat (Westtimor)

Boen ist der Familienname folgender Personen:
 Earl Boen (1941–2023), US-amerikanischer Schauspieler
 Haldor Boen (1851–1912), US-amerikanischer Politiker

Boën steht für:
 Boën-sur-Lignon, französische Gemeinde im Département Loite

BOEN steht für:
 BOEN Lietuva, litauisches Unternehmen
 Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale

Siehe auch:
 Bön
 Böen

Abkürzung